Fontenai och Fontenay kan syfta på:

 Fontenay (kloster) – ett av Cisterciensordens munkkloster i kommunen Montbard i departementet Côte-d'Or i Frankrike

Kommuner i Frankrike
 Fontenay, Eure, fransk kommun i departementet Eure
 Fontenay, Indre, fransk kommun i departementet Indre
 Fontenay, Manche, fransk kommun i departementet Manche
 Fontenay, Saône-et-Loire, fransk kommun i departementet Saône-et-Loire
 Fontenay, Seine-Maritime, fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Fontenay, fransk kommun i departementet Vosges
 Fontenai-les-Louvets,fransk kommun i departementet Orne
 Fontenai-sur-Orne, fransk kommun i departementet Orne
 Fontenay-aux-Roses, fransk kommun i departementet Hauts-de-Seine
 Fontenay-de-Bossery, fransk kommun i departementet Aube
 Fontenay-en-Parisis, fransk kommun i departementet Val-d'Oise
 Fontenay-le-Comte, fransk kommun i departementet Vendée
 Fontenay-le-Fleury, fransk kommun i departementet Yvelines
 Fontenay-le-Marmion, fransk kommun i departementet Calvados
 Fontenay-le-Pesnel, fransk kommun i departementet Calvados
 Fontenay-lès-Briis, fransk kommun i departementet Essonne
 Fontenay-le-Vicomte, fransk kommun i departementet Essonne
 Fontenay-Mauvoisin, fransk kommun i departementet Yvelines
 Fontenay-près-Chablis, fransk kommun i departementet Yonne
 Fontenay-près-Vézelay, fransk kommun i departementet Yonne
 Fontenay-Saint-Père, fransk kommun i departementet Yvelines
 Fontenay-sous-Bois, fransk kommun i departementet Val-de-Marne
 Fontenay-sous-Fouronnes, fransk kommun i departementet Yonne
 Fontenay-sur-Conie, fransk kommun i departementet Eure-et-Loir
 Fontenay-sur-Eure, fransk kommun i departementet Eure-et-Loir
 Fontenay-sur-Loing, fransk kommun i departementet Loiret
 Fontenay-sur-Mer, fransk kommun i departementet Manche
 Fontenay-sur-Vègre, fransk kommun i departementet Sarthe
 Fontenay-Torcy, fransk kommun i departementet Oise
 Fontenay-Trésigny, fransk kommun i departementet Seine-et-Marne

Se även 
 Fontenet
 Fontenoy